El término Juan Salvador puede referirse, en esta enciclopedia:

a Juan José Salvador;
a Juan Salvador Gaviota;
a Juan Salvador Gaviota, una película estadounidense de 1973;
a Juan Salvador, cantautor mexicano.